De la Cerda ist der Name folgender Personen:

 Ana de Mendoza y de la Cerda (1540–1592), spanisch-portugiesische Hofdame und Politikerin
 Charles de la Cerda (1326–1354), Connétable von Frankreich und Graf von Angoulême
 Cristóbal de la Cerda y Sotomayor (* um 1585; † nach 1638), spanischer Jurist; 1620/1621 Gouverneur von Chile 
 Ferdinand de la Cerda (1255–1275), Kronprinz von Kastilien 
 Ferdinand II. de la Cerda (* 1275; † kurz nach 1. Juni 1322), Infant von Kastilien und Herr von Lara
 Juan de la Cerda (1327–1357), Herr von El Puerto de Santa María und Gibraleón sowie Vogt von Sevilla
 Juan Luis de la Cerda († 1643), spanischer katholischer Ordenspriester (Jesuit), klassischer Philologe und Vergil-Interpret
 Manuel Antonio de la Cerda (1780–1828), von 1825 bis 1826 Supremo Director der Provinz Nicaragua innerhalb der Zentralamerikanischen Konföderation
 María Isidra de Guzmán y de la Cerda (1767–1803), erste Frau in Spanien, die den akademischen Grad eines Doktors erhielt 
 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón (1638–1692), Vizekönig von Neuspanien